

Histoire Antique 
 Nom, à Hiérapolis, du sanctuaire dédié à Pluton, dieu des Enfers

Physique nucléaire 
 Métal radioactif transuranien, de numéro atomique 94

Chimie 
 Ancien nom (désuet) attribué en 1816 par le minéralogiste Edward_Daniel_Clarke au baryum